Elsenhans ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Elsenhans (1815–1849), badischer Revolutionär
 Hartmut Elsenhans (* 1941), deutscher Politologe
 Johannes Elsenhans (1867–1936), württembergischer Oberamtmann
 Lynn Elsenhans, US-amerikanische Managerin
 Theodor Elsenhans (1862–1918), deutscher Philosoph, Psychologe und Pädagoge